Coswig (Anhalt), gemeente in het district Wittenberg in Saksen-Anhalt (Duitsland)
 Coswig (Saksen), gemeente in het district Meißen in Saksen (Duitsland)